Чемпионат Узбекистана по футболу 2004 — 13-й чемпионат Узбекистана среди профессиональных клубов высшей лиги. Проводился в 2 круга (по одному матчу дома и на выезде) с 4 марта по 20 ноября 2004 года.

Турнирная таблица 

 За нарушение регламента чемпионата с клубов «Сурхан» и «Бухара» снято по 3 очка
 Клубы «Дустлик» и ФК «Коканд 1912» отстранены от чемпионата за неуплату взноса

Результаты матчей

Бомбардиры

См.также 
 Кубок Узбекистана по футболу 2004
 Первая лига Узбекистана по футболу 2004
 Вторая лига Узбекистана по футболу 2004

Ссылки 
 

2004
Спорт в Узбекистане в 2004 году